Tremulous (album), een muziekalbum van Western Addiction uit 2017
 Tremulous (computerspel), een computerspel uit 2006